Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Mayotte che ha battuto in finale John Fitzgerald 4–6, 6–2, 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (terzo turno)
 Tim Mayotte (Campione)
 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Eduardo Bengoechea (secondo turno)
 Amos Mansdorf (secondo turno)
 Tim Mayotte (semifinali)
 Peter Lundgren (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)

 Kevin Curren (quarti di finale)
 Kelly Evernden (secondo turno)
 Paul Annacone (terzo turno)
 Jim Pugh (terzo turno)
 Mark Woodforde (secondo turno)
 Jorge Lozano (quarti di finale)
 Johan Kriek (terzo turno)
 John Fitzgerald (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1988